Карачай () — река на северо-востоке Азербайджана, берущая своё начало с северных склонов Главного Кавказского хребта в районе вершины Бабадаг (на высоте около 3100 м над уровнем моря) и впадающая в Каспийское море. Высота устья — −28,5 метров над уровнем моря. Река многоводна с неустойчивым режимом.

Основные притоки — Азарчай (левый), Аггадукчай (левый).

Крупные населённые пункты на реке — Гюлевлю, Ашагы-Зеид, Биринджи Нюгеди, Икинджи Нюгеди.

Средний расход воды у села Алыч равен 2,35 м³/с. Максимум стока приходится на май-июль, минимум — на зимние месяцы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Реки, впадающие в Каспийское море
Реки Азербайджана